

Населені пункти та їхні частини
 Томашев — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Томашев — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Томашев — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Томашев — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Томашев — частина села Ґлувев у гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Томашев — частина села Кожкви в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Томашев — колонія в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки